Унтер-ден-Линден () (улица "Под липами") — названия улиц в немецких городах:
 Унтер-ден-Линден (Берлин) — улица в Берлине
 Унтер-ден-Линден (Бремен) — улица в Бремене
 Унтер-ден-Линден (Херфорд) — улица в Херфорде
Унтер-ден-Линден (иногда по рефрену называется "Тантарадай") — одна из самых известных песен Вальтера фон дер Фогельвейде.

Примечания